Ник Прелец (; ) — словенский футболист, нападающий клуба «Тироль».

Клубная карьера 
Прелец — воспитанник клубов «Алюминий» и итальянского «Сампдория». В начале 2022 года для получения игровой практики Ник на правах аренды вернулся на родину, став игроком столичной «Олимпии». 17 февраля в матче против «Домжале» он дебютировал в чемпионате Словении. 8 мая в поединке против «Алюминия» Ник забил свой первый гол за «Олимпию».

Летом 2022 года Прелец перешёл в австрийский «Тироль». 31 июля в матче против «Хартберга» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 17 сентября в поединке против ЛАСКа Ник сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Тироль».

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Словении Прелец принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии и Норвегии.

В 2021 году Прелец в составе молодёжной сборной Словении принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матче против команды Чехии, Испании и Италии.

Примечания 

Футболисты Словении
Игроки ФК «Сваровски Тироль»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна